Sint-Jan Ter Duinen is een vrijmetselaarsloge van de  Reguliere Grootloge van België in Koksijde.

Geschiedenis 

Het is de  loge nummer 28 van de Reguliere Grootloge van België en werd opgericht in 1991.  De zittingen hebben plaats in het Nederlands.

Externe link

 http://www.logesintjanterduinen.be  

Reguliere Grootloge van België
Vlaamse vereniging
Koksijde
Religie in Vlaanderen